Ян V Заторский (около 1455—1513) — князь заторский (1468—1474), третий сын князя Вацлава I Заторского.
 Ян V Ратиборский (около 1446—1493), также известный как Ян Младший — князь Ратиборский (1456—1493).